Vignoli ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Vignoli (1907–1996), italienischer Radrennfahrer
 Carlo Vignoli (1878–1938), italienischer Philologe
 Farpi Vignoli (1907–1997), italienischer Bildhauer
 Fernando Vignoli (1960–2016), brasilianischer Maler und Bildhauer